Armando Cossutta – politico italiano
Carlo Cossutta – tenore italiano
Maura Cossutta – politica italiana